James Beaton kan syfta på bland andra:

* James Beaton (1473–1539), skotsk ärkebiskop 
 James Beaton (1517–1603), skotsk ärkebiskop